Ensio est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1926-2009), diplomate finlandais
 (1900-1970), avocat et philosophe finlandais
Ensio Hyytiä (1938-2019), skieur finlandais en combiné nordique
 (né en 1930), coureur cycliste finlandais
 (1924-2008), sculpteur finlandais
Ensio Siilasvuo (1922-2003), général finlandais

Homonymie de prénom
Prénom finlandais